Der deutsche Familienname Daudert stammt aus Königsberg (Preußen).

Namensträger 
 Charlott Daudert (1913–1961), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Daudert (1903–1988), deutscher Bildhauer und Professor

Familienname
Deutscher Personenname